Финал Кубка европейских чемпионов 1989 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1988/89, 34-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 24 мая 1989 года на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и стал первым финалом Кубка чемпионов, который транслировался советским телевидением. В матче встретились румынская «Стяуа» и итальянский «Милан».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1988/1989

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1989
Кубок европейских чемпионов
Май 1989 года
Лига чемпионов 1989
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Международные соревнования по футболу в Испании
Футбол в Барселоне
События 24 мая
Спорт в Испании в 1989 году
Спорт в Италии в 1989 году
Спорт в Румынии в 1989 году